Meurtre à l'Impro est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Nadine s'est mise aux matchs d'improvisation. Elle doit aller à Bruxelles pour continuer son entraînement. Sur place, deux participants sont enlevés, frappés et laissés au milieu d'un incendie par un homme masqué qui se surnomme "l'Improvisateur". Ric tente d'identifier le coupable. Il rencontre un certain Jérôme Landry, acteur raté et excentrique. Comme un tournoi se prépare à Paris, Ric rentre en France et contacte le champion français. Il le suit et le retrouve menacé par l'Improvisateur sur le toit d'un immeuble. Il est ensuite lui-même piégé par l'homme masqué qui manque de le noyer dans une piscine.

L'amie de Nadine, Sabine, est enlevée par l'Improvisateur. Lors du match d'improvisation, un homme est abattu. Ric se lance à la poursuite du meurtrier : c'est Landry. Il était le complice de Serge, qui avec son aide et celle de l'homme qu'il a tué, a créé le personnage de l'Improvisateur. Son but était d'obtenir une rançon des parents de Sabine, fort riches. Les autres agressions devaient égarer les soupçons.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Commissaire Bréban : chef de la PJ de Bruxelles
 Jérôme Landry : membre peu aimé de la ligue d'improvisation
 Nadine
 Sabine Vassart : amie belge de Nadine, membre de la ligue d'impro
 Serge : membre de la ligue d'impro

Lieux 
Paris, Bruxelles.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1994